Jiulong Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiulong (köping i Kina, Anhui), 
 Jiulong (köping i Kina, Chongqing, lat 29,51, long 106,51), 
 Jiulong Zhen (köping i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar